Gliricidia är ett släkte av ärtväxter. Gliricidia ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Gliricidia